Le Grand Prix moto de Turquie 2007 est le troisième rendez-vous de la saison du championnat du monde de vitesse moto 2007. Il s'est déroulé sur le circuit d'Istanbul Park du 19 au .

C'est la  du Grand Prix moto de Turquie.

Classement MotoGP

Classement 250 cm³

Classement 125 cm³

Lien externe 
Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Turquie
Turquie
Sport en Turquie en 2007